Ур — значения:

Топоним 
 Ур — один из древнейших шумерских городов древнего Междуречья.
 Ур — один из древних суперконтинентов.
 Ур — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Ур — деревня, Путятинский район, Рязанская область, Россия.
 Ур — приток реки Иня.

Имя 
 Ур — отец Елифала, одного из главных воинов Давида ().
 Ур — сын Кеседа (сына Арфаксада), согласно Книге Юбилеев.

Фамилия 
 Ур, Франсис (1921—1987) — французский миссионер и археолог.

Сокращение 
 Ур., ур. — сокращение слова «урочище» на топографических картах.
  — многозначная аббревиатура

См. также 
 Царская игра Ура — древняя настольная игра для двух игроков, появившаяся в древней Месопотамии примерно в начале III тысячелетия до н. э.